Boraras är ett släkte av fiskar. Boraras ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Boraras